Goool Sport este un ziar de sport din România, lansat la data de 1 septembrie 2008 de omul de afaceri Marius Locic.
Ziarul este distribuit la nivel național în format de 16 pagini.
În februarie 2009, redactorul șef al ziarului era Octavian Țopa.

Note

Legături externe 
www.gooolsport.ro - Site web oficial

Ziare sportive
Ziare din România
Publicații de sport din România